Ца́уне () — латышская фамилия. Известные носители:

 Цауне, Гинтс (род. 1969) — латвийский кёрлингист.
 Цауне, Лига — латвийская кёрлингистка.
 Цауне, Ивар (род. 1977) — латвийский футболист и футбольный судья
 Цауне, Юлий Семёнович (1862—1930) — русский и советский архитектор.
 Цауне-Морзика, Байба (1945—2014) — советская и латвийская велогонщица.

См. также 
 Цауня, Александр (род. 1988) — латвийский футболист.